René Vydarený (né le  à Bratislava en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Slovan Bratislava, il joue ses premiers matchs en senior en 1998 avec le HK Trnava dans la 1.liga, le deuxième niveau slovaque. Il est choisi au troisième tour, en soixante-neuvième position par les Canucks de Vancouver lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1999. Il est sélectionné en vingt-sixième position de la sélection européenne 1999 de la Ligue canadienne de hockey par l'Océanic de Rimouski. Il part alors en Amérique du Nord et débute dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. L'Océanic remporte la Coupe du président et la Coupe Memorial 2000 en hockey sur glace. Il passe ensuite professionnel avec les Blades de Kansas City de la Ligue internationale de hockey. En 2004, il revient en Europe et découvre l'Extraliga Slovaque avec son club formateur. Le Slovan décroche le titre national 2005. Il signe ensuite au HC České Budějovice dans l'Extraliga tchèque.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| HK Trnava || 1.liga slovaque || 20|| 1|| 6|| 7|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Océanic de Rimouski|| LHJMQ|| 51|| 7|| 23|| 30|| 41|| 14|| 2|| 2|| 4|| 20
|-
| 2000|| Océanic de Rimouski || Coupe Memorial|| -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2000-2001|| Blades de Kansas City|| LIH|| 39|| 0|| 1|| 1|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Moose du Manitoba|| LAH|| 61|| 3|| 11|| 14|| 15|| 7|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2001-2002|| Inferno de Columbia|| ECHL|| 10|| 2|| 1|| 3|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Moose du Manitoba||  LAH|| 71|| 2|| 8|| 10|| 46|| 14|| 0|| 2|| 2|| 16
|-
| 2003-2004|| Moose du Manitoba||  LAH|| 50|| 2|| 10|| 12|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Bulldogs de Hamilton||  LAH|| 13|| 0|| 3|| 3|| 2|| 10|| 0|| 1|| 1|| 9
|-
| 2004-2005|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga slovaque || 33|| 0|| 4|| 4|| 22|| 19|| 1|| 4|| 5|| 24
|-
| 2005-2006|| HC České Budějovice || Extraliga tchèque|| 52|| 0|| 7|| 7|| 32|| 10|| 3|| 0|| 3|| 4
|-
| 2006-2007|| HC České Budějovice || Extraliga tchèque|| 44|| 4|| 5|| 9|| 40|| 11|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2007-2008|| HC České Budějovice || Extraliga tchèque|| 52|| 4|| 8|| 12|| 28|| 11|| 4|| 1|| 5|| 18
|-
| 2008-2009|| HC České Budějovice || Extraliga tchèque|| 46|| 3|| 13|| 16|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2009-2010|| HC České Budějovice || Extraliga tchèque|| 19|| 1|| 4|| 5|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Sparta Prague || Extraliga tchèque|| 31|| 1|| 6|| 7|| 18|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2010-2011|| HC České Budějovice || Extraliga tchèque|| 41|| 6|| 15|| 21|| 22|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2011-2012|| HC České Budějovice || Extraliga tchèque|| 48|| 4|| 6|| 10|| 30|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013|| HC České Budějovice || Extraliga tchèque|| 42|| 5|| 14|| 19|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| HC Hradec Králové || Extraliga tchèque || 45 || 5 || 15 || 20 || 32 || 3 || 0 || 3 || 3 || 0	
|-
|2014-2015 || HC Hradec Králové || Extraliga tchèque || 35 || 1 || 9 || 10 || 24 || 4 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
|2015-2016 || HC Hradec Králové ||  Extraliga tchèque  || 37 || 3 || 9 || 12 || 16 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|2016-2017 || HC Hradec Králové ||  Extraliga tchèque  || 46 || 3 || 11 || 14 || 22 ||11 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
|2017-2018 || HC Hradec Králové || Extraliga tchèque  || 43 || 0 || 2 || 2 || 18 || 8 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
|2018-2019 ||  HC České Budějovice || 1.liga tchèque || 54 || 2 || 16 || 18 || 28 || 11 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
|2019-2020 ||  HC České Budějovice || 1.liga tchèque || 52 || 7|| 23|| 30 || 42 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 ||  HC České Budějovice || 1.liga tchèque || 52 || 3|| 8|| 11 || 40 || -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 1999 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 10|| 0|| 0|| 0|| 2|| -2||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2000 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| -5||align="left"| Neuvième place
|-
| 2001 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 3|| 3|| 0|| 0||align="left"| Huitième place
|-
| 2005 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 12|| -3||align="left"| Cinquième place
|-
| 2006 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 6|| -2||align="left"| Huitième place
|-
| 2008 || align="left"| Championnat du monde || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||align="left"| Treizième place
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| -3||align="left"| Dixième place
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 0|| 0|| 2|| -2||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 8|| 2|| 0|| 2|| 0|| +1||align="left"| Huitième place
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -3|| align="left"| Onzième place

Références 

Naissance en mai 1981
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Champion de la Coupe Memorial
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur des Blades de Kansas City
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur de l'Inferno de Columbia
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Hradec Králové